Primera (winkelketen), een Nederlandse winkelketen
 Primera Air, een IJslandse luchtvaartmaatschappij
 Nissan Primera, een Japans autotype
 Primera (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 Primera División (doorverwijspagina)